Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1969.

Род Лејвер је освојио турнир. У финалу је победио Андреса Химена резултатом 6-3, 6-4, 7-5.

Носиоци

   Род Лејвер (победник)
   Кен Роузвол (треће коло)
   Том Окер (прво коло)
   Тони Роуч (полуфинале)
   Џон Њуком (четвртфинале)
   Панчо Гонзалес (треће коло)
   Фред Стол (четвртфинале)
   Марти Рисен ''(треће коло)

<ol start="9">
   Андрес Химено ''(финалиста)
   Вилијам Баури ''(четвртфинале)
   Рој Емерсон ''(треће коло)
   Реј Рафелз ''(полуфинале)
   Ерл Буч Бакхолц ''(четвртфинале)
   Мал Андерсон ''(треће коло)
   Роџер Тејлор ''(друго коло)
   Алан Стоун ''(треће коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1969.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1969.